El barranc de la Masia del Tonyet'', és un dels dos barrancs que formen la llau de Font Gotellera. Discorre del tot per l'antic terme d'Aransís, actualment del municipi de Gavet de la Conca.

Es forma a 755 m. alt., al sud-oest de la Masia del Nin i als peus del Serrat Negre, al seu nord-est, des d'on davalla cap al nord-est fins que, en trobar-se amb un altre barranc paral·lel a ell pel costat de llevant, formen la llau de Font Gotellera.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Masia del Tonyet